Mindre teatern kan syfta på:

 (Kongliga) Mindre teatern – ett av namnen på Dramaten under perioden 1793-1825, se Arsenalsteatern.
 Mindre teatern – en teaterbyggnad i Stockholm uppförd 1842 vid Östra Trädgårdsgatan (nuvarande Kungsträdgårdsgatan) och riven 1910, kallad Mindre teatern 1846–1863
 Mindre teatern – en teater i Kungsträdgården i Stockholm 1868-1884, se Hammerska ladan
 Mindre teatern - 1936–1956 namnet på teatern där tidigare Biograf Edison legat.
 Mindre dramatiska teatern – en teater vid Engelbrektsplan i Stockholm 1911-1938, se Komediteatern
 Mindre teatern – en teater vid Sillgatan i Göteborg 1816-1833, se Comediehuset
 Mindre teatern– en teater vid Södra Hamngatan i Göteborg 1865-1892, se Segerlindska teatern